

Заброддя — село, Берестейська область, Барановицький район, Ковпеницька сільська рада.
 Заброддя — село, Вітебська область, Поставський район, Яревська сільська рада.
 Заброддя — селище, Гомельська область, Буда-Кошельовський район, Чеботовицька сільська рада.
 Заброддя — село, Гомельська область, Житковицький район,  сільська рада.
 Заброддя — село, Гомельська область, Жлобинський район, Доброгощанська сільська рада.
 Заброддя — село, Гомельська область, Лельчицький район, Стодолицька сільська рада.
 Заброддя — село, Гомельська область, Петриковський район, Новоселковська сільська рада.
 Заброддя — село, Мінська область, Березинський район, Мачеська сільська рада.
 Заброддя — село, Мінська область, Борисовський район, Велятицька сільська рада.
 Заброддя — село, Мінська область, Вілейський район, Довгинівська сільська рада.
 Заброддя — село, Мінська область, Вілейський район, Нарочанська сільська рада.
 Заброддя — село, Мінська область, Смолевицький район, Курганська сільська рада.
 Заброддя — село, Мінська область, Солігорський район, Домановицька сільська рада.
 Заброддя — село, Мінська область, Столбцовський район, Хотовська сільська рада.
 Заброддя — село, Могильовська область, Биховський район, Чорноборська сільська рада.
 Заброддя — село, Могильовська область, Биховський район, Обидовицька сільська рада.
 Заброддя — село, Могильовська область, Шкловський район, Словенська сільська рада.

Заброддя — загальнозоологічний заказник місцевого значення.

Див. також 
 Забріддя
 Забріддя (Польща)